Велка-Битеш () — город в Чехии в крае Высочина, районе Ждяр-над-Сазавоу.

История 
Селение Велка-Битеш было основано в середине XII века. Первое письменное упоминание о нём датируется 1240 годом. В 1408 поселение получило статус города; на тот момент в нём проживало порядка 850 жителей. К началу XVI века число жителей достигло 1200. Во время Тридцатилетней войны численность населения уменьшилась в два раза. К началу XX века в городе проживало 1800 человек. В 1950 году в городе был построен машиностроительный завод. В настоящее время в городе живёт более 5 тысяч человек.

Население

Примечания 

Города края Высочина